Исла дел Кармен има више значења:

 Исла дел Кармен (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Исла дел Кармен (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику